Miejscowości w USA:
 Alfordsville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Daviess
Gminy w USA:
 Alfordsville (ang. Alfordsville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson